Ільїнський Валентин Михайлович (1954) — доцент кафедри культурології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, голова обласного відділення Українського геральдичного товариства
 Ільїнський Григорій Андрійович (1876—1937) — український та російський учений, філолог-славіст, історик, археограф, етнограф, педагог, доктор філології
 Ільїнський Ігор Володимирович (1901—1987) — російський актор
 Ільїнський Ігор Олександрович (1925—1989) — заслужений художник РРФСР, член Спілки художників СРСР.
 Ільїнський Микола Серафимович (1934) — український кінорежисер, Народний артист України (2003)

Ільїнський — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ільїнський — починок, Моркинський район, Марій Ел
 Ільїнський — селище, Новичихинський район, Алтайський край
 Ільїнський — починок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Ілінський
 Іллінський
 Ільїнська

Слов'янські прізвища